Saint-Valérien kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Valérien, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Valérien, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kanada 

 Saint-Valérien (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar